Первый дивизион 1911/1912 — 17-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 17 сентября 1911 года и закончился 2 июня 1912 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1911/1912
Бельгия
Бельгия
1911 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1912 году